Reinl ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Reinl (* 1960), deutscher Diplomat
 Franz Josef Reinl (1903–1977), österreichischer Komponist
 Harald Reinl (1908–1986), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Helmut Reinl (1922–1992), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Martin Reinl (* 1975), deutscher Stand-up-Comedian und Puppenspieler

Siehe auch:

 Reinel
 Reindl
 Reinle